Forcipata  — род цикадок из отряда полужесткокрылых.

Описание 
Цикадки длиной около 4 мм. Стройные, жёлтые или сероватые. На осоках и злаках. Надкрылья длинные и узкие. В СССР 4 вида, в Палеарктике 6 видов.

См. также

Примечания 

Typhlocybinae
Роды полужесткокрылых